Блек може да се отнася за:
 Хора
 Джак Блек (р. 1969), американски актьор и музикант
 Джереми Блек (р. 1955), английски историк
 Джоузеф Блек (1728 – 1799), шотландски учен
 Дон Блек (р. 1953), американски общественик
 Флойд Блек (1888 – 1983), американски просветен деец
 Холи Блек (р. 1971), американска писателка
 Тори Блек, американска порно актриса

 Други
 Джейкъб Блек, герой от поредицата „Здрач“
 Регулус Блек, герой от поредицата „Хари Потър“
 Сириус Блек, герой от поредицата „Хари Потър“